Соминский — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Соминский, Владимир Самуилович (Самойлович) (1915—2002) — экономист.
 Соминский, Зиновий Самойлович (1917—1995) — архитектор.
 Соминский, Илья Самуилович (1900—1962) — советский математик. 
 Соминский, Монус Самуилович (1908—2005) — советский и израильский физик, доктор физико-математических наук.
 Соминский, Геннадий Гиршевич (род. 1935) — доктор физико-математических наук.